Grünenwald est un nom propre allemand signifiant « forêt verte ». Il peut également être orthographié Grunenwald ou Grünenwaldt.

Nom de famille 
 Jakob Grünenwald (1821-1896), peintre allemand ;
  (1858-1937), érudit allemand ;
 Jean-Jacques Grünenwald (1911-1982), organiste et compositeur français ;
 Martha Grünenwaldt (1910-2008), artiste belge.

Toponyme 
 Notre-Dame du Grunenwald

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme